Plasencia steht für:

 Plasencia, eine spanische Stadt in der Region Extremadura
 Comarca Plasencia, eine der zehn Comarcas in der Provinz Cáceres

Plasencia ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Plasencia (* 1974), deutsche Journalistin 
 Encarnación Tabares Plasencia (* 1973), spanische Übersetzungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Juan Carlos Vera Plasencia (* 1961), peruanischer Geistlicher, Bischof der Territorialprälatur Caravelí